World Demise este al patrulea album al formației americane de death metal Obituary. A fost lansat pe 6 septembrie 1994. Un videoclip muzical a fost realizat pentru piesa „Don’t Care”.

Lista pieselor

Membrii formației 

 John Tardy - voce
 Allen West - chitară principală
 Trevor Peres - chitara ritmica
 Frank Watkins - bas
 Donald Tardy - tobe

Note

Legături externe 

 World Demise la Media Club

Albume de Obituary
Albume din 1994